Manhunt (traduction anglaise de l'expression « chasse à l'homme ») peut faire référence à :

Cinéma 
 Manhunt, un film norvégien réalisé par Patrik Syversen sorti en 2008
 Manhunt, un film documentaire américain réalisé par Greg Barker sorti en 2013
 Manhunt, un film sino-hongkongais réalisé par John Woo sorti en 2017

Télévision 
 Manhunt, une série télévisée américaine diffusée entre 1959 et 1961
 Manhunt, une série télévisée britannique diffusée en 1969
 Manhunt, une série télévisée américaine diffusée en 2001
 Manhunt, une série télévisée américaine diffusée en 2004
 Manhunt: Unabomber, une mini-série américaine diffusée en 2017
 Manhunt, une série télévisée britannique diffusée en 2019

Jeux vidéo 
 Manhunt, un jeu vidéo édité par Rockstar North en 2003

Presse 
 Manhunt, ou  Manhunt Detective Story Monthly, une revue de littérature policière américaine créée en janvier 1953 et publiée par Flying Eagle Publications Inc.

Voir aussi